Elsenz kann stehen für:

 Elsenz (Eppingen), Stadtteil und Dorf von Eppingen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Elsenz (Fluss), linker Zufluss des Neckars in Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg